Haj – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Szczomyślica i Mińsk, w rejonie mińskim, w obwodzie mińskim, na Białorusi. Położony jest na linii Instytut Kultury – Baranowicze
 Haj – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Lulewa, w rejonie osipowickim, w obwodzie mohylewskim, na Białorusi. Położony jest na linii Żłobin – Osipowicze